Arabi – plurale di arabo

Geografia
Arabia Saudita
 Arabi – isola del golfo Persico

Stati Uniti d'America
 Arabi – città della contea di Crisp, Georgia
 Arabi – census-designated place della parrocchia di St. Bernard, Louisiana

Persone
 Ibn Arabi – filosofo, mistico e poeta arabo
 Aḥmad ʿOrābī – ufficiale e politico egiziano

Pagine correlate 
 Arabo